Бычковский сельсовет — сельское поселение в Большеулуйском районе Красноярского края.

Административный центр — село Бычки.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 5 населённых пунктов:

В 2021 году упразднена деревня Кузино.

Местное самоуправление 
 Бычковский сельский Совет депутатов
 Дата избрания 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 7

 Глава муниципального образования
 Быкова Лилия Жановна. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Большеулуйского района
Сельские поселения Красноярского края